Kili – atol na Wyspach Marshalla
 Kili – miejscowość na Wyspach Marshalla
 Kili – miejscowość na Cyprze
 Kíli – postać ze Śródziemia